Військово-повітряні сили
 Всесвітній поштовий союз
 Вставка постійного струму, фрагмент високовольтної лінії постійного струму, який дозволяє передавати електроенергію між несинхронізованими енергосистемами.

Акроніми